Yves Bélanger peut désigner :
 Yves Bélanger (1952-), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Yves Bélanger (1960-), un directeur de la photographie canadien.